Tecmo Bowl peut évoquer :
Tecmo Bowl, une série de jeux vidéo sorti en 1991 ;
Tecmo Bowl, un jeu vidéo d'arcade ;
Tecmo Super Bowl, un jeu vidéo sorti en 1991 ;
Tecmo Super Bowl II: Special Edition, un jeu vidéo sorti en 1994 ;
Tecmo Super Bowl III: Final Edition, un jeu vidéo sorti en 1994.